Nardo es el nombre de varias plantas:

 el también llamado espicanardo (Nardostachys grandiflora, sin. N. jatamansi), una planta de la familia de la valeriana, nativa del Himalaya, apreciada desde la Antigüedad por sus propiedades aromáticas y medicinales;
 la también llamada vara de San José (Polianthes tuberosa), una planta de la familia de las agaváceas, nativa de América Meridional.
 el nombre científico de la planta ''Pancratium maritimum
También puede referirse a:
 Giovanni Domenico Nardo, médico y biólogo italiano.
 Nardò, ciudad de Italia.
 Nardo, nombre vulgar para el pene.
 La canción Los nardos de la revista musical española Las leandras.

 Palabra originaria de México, la cual refiere a un adjetivo (bueno o malo, dependiendo del contexto), se usa para referirse a cualquier cosa de la cual no se busque entrar en detalles o bien, no se quiera hablar mucho al respecto.

Ejemplo. "Me importa un nardo lo que pienses" o "te quiero con la fuerza de mil nardos".

 Otros 

 Nardo''', futbolista brasileño.